Сидар има више значења:
 Округ Сидар (Ајова)
 Округ Сидар (Мисури)
 Округ Сидар (Небраска)
 Сидар (Мичиген)
 Сидар (Канзас)